Vega může být:

 Vega – velmi jasná hvězda v souhvězdí Lyry

příjmení osob
 viz Vega (příjmení)

letectví
 Lockheed Vega – americký dopravní letoun
 Walter Vega – československý hvězdicový motor

 Automobilismus
 Facel Vega – zaniklá francouzská automobilka 

místopisný název
 Vega (ostrov) – ostrov Antarktidy, paleontologická lokalita
 Souostroví Vega – souostroví v Norsku, památka UNESCO
 Vega (kráter) – kráter na Měsíci

kosmonautika
 Program Vega – sovětský kosmický program kosmických bezpilotních letů k planetě Venuši
 Vega 1
 Vega 2
 Vega (raketa) – evropská kosmická raketa

jiné významy
 Expedice Vega – expedice polárníka A. E. Nordenskjölda, která jako první proplula (na lodi Vega) v letech 1878–1879 severovýchodní cestu
 Vega (pořad) – televizní pořad pro mládež v Československé a později České televizi
 SVOS Vega – české víceúčelové obrněné vozidlo